Bonneville bezeichnet:
 ein französisches Arrondissement im Département Haute-Savoie, siehe Arrondissement Bonneville
 einen französischen Wahlkreis im französischen Département Haute-Savoie, siehe Kanton Bonneville
 eine französische Gemeinde im Département Charente, siehe Bonneville (Charente)
 eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoie, siehe Bonneville (Haute-Savoie)
 eine französische Gemeinde im Département Somme, siehe Bonneville (Somme)
 eine belgische Gemeinde in der Provinz Namur, siehe Bonneville (Belgien)
 eine Stadt in Utah, siehe Bonneville (Utah)
 einen prähistorischen See im US-Bundesstaat Utah, siehe Lake Bonneville
 eine Gemeinde in Oregon, siehe Bonneville (Oregon)
 einen Stausee im US-Bundesstaat Washington, siehe Bonneville Dam
 einen Krater auf dem Mars, siehe Bonneville
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe L. Bonneville
 ein Modell des britischen Motorradherstellers Triumph, siehe Triumph Bonneville 
 ein Modell des amerikanischen Automobilherstellers Pontiac, siehe Pontiac Bonneville
 ein amerikanischer Film von Christopher N. Rowley mit dem Originaltitel Bonneville von 2006, siehe Bonneville – Reise ins Glück

Personen:
 Benjamin Bonneville (1796–1878), amerikanischer Offizier, Erforscher des amerikanischen Westens
 François Bonneville (1755–1844), französischer Maler, Zeichner, Grafiker und Verleger
 Hugh Bonneville (* 1963), britischer Schauspieler
 Nicolas de Bonneville (1760–1828), französischer Revolutionär, Journalist und Schriftsteller
 Roland de Bonneville (1930–2007), französischer Manager, Vorstandsvorsitzender der Dillinger Hütte

im NRHP gelistete Objekte:
 Bonneville County Courthouse, in Idaho Falls, Idaho, ID-Nr. 79000781
 Bonneville Dam Historic District, in Bonneville, Oregon, ID-Nr. 86000727
 Bonneville Dam Historic District (Boundary Increase), in Bonneville, Oregon, ID-Nr. 86003598
 Bonneville Hotel, in Idaho Falls, Idaho, ID-Nr. 84001032
 Bonneville House, in Fort Smith, Arkansas, ID-Nr. 71000128
 Bonneville Salt Flats Race Track, in Wendover, Utah, ID-Nr. 75001826

Siehe auch:
 Bonne ville
 Bonneville-Aptot
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières
 Bonneville-la-Louvet
 Bonneville-sur-Touques
 La Bonneville
 La Bonneville-sur-Iton